Vacagano III (; ), chamado o Pio, foi o último rei do Reino da Albânia da dinastia arsácida que reinou de 487 até 510.

Vida 

Vacagano era irmão de   e parente do xá  . Surge em 470, quando as evidências indicam que converteu-se ao zoroastrismo e foi feito governador de Orquistena. Em 487, foi nomeado rei por Balas , marcando a restauração da monarquia albanesa, abolida desde 463 com a saíde de Vache da vida pública. Ao tornar-se rei, declara que ainda era cristão e adotou uma política favorável aos nobres locais, devolvendo seus antigos privilégios, diminuindo impostos, etc.

Cristão zeloso, fez com que os nobres apostatassem e retornassem à fé cristã e guerreassem contra magos e práticas pagãs, idolatria e feitiçaria, sobretudo as seitas de cortadores de dedos (matnahatkʿ) e envenenadores. Abriu escolas religiosas no país e recuperou relíquias dos santos Grigoris e Pantaleão e enterrou-as numa tumba dentro do Mosteiro de Amaras com ajuda de seu tio Cocorique. Também tomou a frente e conveniou o Concílio de Alueno (Aluen), ocorrido em 488 (ou 498), no qual os cânones foram endossados por altos oficiais civis e alguns nobres.

Em 489, o marzobã da Armênia  se aproximou de Vacagano e repeliu uma incursão heftalita no começo do  na Transcaucásia. Perto do fim de seu reinado, em 504, os sabires invadiram o reino e sob Ambazuces tomaram as Portas Cáspias (o passo de Darial) e cederam-as ao imperador   à revelia do xá . Nesse período, Cavades refundou a fortaleza de Derbente, o limite mais setentrional do Império Sassânida na Albânia e que controlava os passos montanhosos.

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

Reis arsácidas da Albânia
Persas do século V
Persas do século VI
Vassalos do Império Sassânida
Partas do século V
Partas do século VI
Albânia (província do Império Sassânida)
Dinastia sassânida